Lac de la Traverse (ou lac Traverse) peut désigner plusieurs toponymes :

États-Unis 

 le lac Traverse, situé le long de la frontière entre les États américains du Minnesota et du Dakota du Sud.

Canada 
 le lac de la Traverse (Mékinac), situé à Sainte-Thècle, MRC Mékinac, en Mauricie.

Les autres toponymes « lac de la Traverse » ou « lac Traverse » situés dans la province de Québec sont listés dans la « Banque des noms de lieux » de la Commission de toponymie du Québec.